SPK - a német Sozialistisches Patientenkollektiv betegjogi szervezet rövidítése (1970–1971)
SPK - ausztrál indusztriális metal együttes (1978–1988)
SPK - a belga Strategisch Plan Kempen nonprofit szervezet rövidítése (1988–)
.spk - Acorn Spark compressed archive fájlformátum